Leela Gandhi, Indiaanse-Australische historicus. Achterkleindochter van Mohandas Gandhi
Leela Naidu, voormalig Miss India en Bollywood actrice.
Leela (Doctor Who), een personage uit de sciencefictionserie Dr. Who. 
Leela (Futurama), een personage uit de animatieserie Futurama
Leela (spel), een eeuwenoud hinduïstisch spel dat het bewustzijnskader rond het leven weerspiegelt. Wordt ook vaak "Snakes & Ladders" genoemd.